Марк Грати́дий () — имя нескольких римских политиков:
 Марк Гратидий — префект 102 года до н. э.;
 Марк Гратидий — легат 61 года до н. э., внук предыдущего.